Новосе́льцев — русская фамилия.

Известные носители 
 Новосельцев, Авенир Михайлович (1908—1976) — советский конструктор вооружений, лауреат Сталинской премии.
 Новосельцев, Александр Васильевич (род. 1958) — российский писатель, краевед, архитектор.  
 Новосельцев, Анатолий Петрович (1933—1995) — советский и российский историк-востоковед.
 Новосельцев, Борис Федотович (род. 1948) — государственный деятель, учёный.
 Новосельцев, Владимир Степанович (1938—2017) — советский и российский дипломат.
 Новосельцев, Геннадий Станиславович (род. 1974) — российский политический деятель.
 Новосельцев, Жан Вадимович (род. 1980) — украинский журналист и телеведущий.
 
 Новосельцев, Лукьян Евгеньевич (1912—1956) — Герой Советского Союза.
 
 Новосельцев, Юрий Евгеньевич (род. 1964) — советский, российский и украинский футболист.

Новосельцева

См. также 
 Новосельцево
 Банда Андреева — Новосельцева — преступное формирование, действовавшее в 2000—2005 годах в Иркутске, Иркутской области и Бурятии.